Аврен () — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 10045 человек (на 15 ноября 2015 года).

Административный центр общины находится в селе Аврен. Аврен находится в 10 км к юго-западу от Варны и в 10 км к юго-востоку от Девни. На востоке граничит с Чёрным морем на западе общиной Провадия, на севере с общиной Белослав, на северо-западе с общиной Девня, к северо-востоку от общины Варна, к югу от общины Долни-Чифлик.

Кмет общины Аврен — Емануил Младенов Манолов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов 2015 года.

География 
Община Аврен расположен на холмистой равнине с высотами, до 365 м, большая часть расположена на плато Аврен, наклон к югу, остальная часть общины находится в долинах Провадийской реки и реки Камчия. Площадь общины 380 км².

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Аврен
 Бенковски
 Близнаци
 Болярци
 Добри-Дол
 Дыбравино
 Здравец
 Казашка-Река
 Китка
 Круша
 Приселци
 Равна-Гора
 Садово
 Синдел
 Трыстиково
 Царевци
 Юнак

Население 

Данные на 15.11.2015

Примечания

Ссылки 
 Община Аврен,

Общины Варненской области